Bowen Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bowen Township (Madison County, Arkansas)
 Bowen Township (Mississippi County, Arkansas)
 Bowen Township (North Dakota)